Абьей:

 Абьей — город в Судане, центр округа Абьей штата Южный Кордофан.
 Абьей — один из бывших округов Судана, ныне часть штата Южный Кордофан.
 Абьей — спорная территория на границе Северного и Южного Судана.